Эдмунд Селус (1857—1934) — британский орнитолог и писатель. Младший брат Фредерика Селуса.

Биография 

Краткий период времени был авдокатом, но затем вышел в отставку, чтобы посвятить себя естественной истории и литературе. Сначала был «традиционным» орнитологом, но затем стал сторонником изучения птиц путем наблюдения, вместо добычи коллекционных тушек и сбора яиц, которые он недолюбливал. Он отвергал охоту на птиц ради помещения их в музейные экспозиции. Написал несколько книг, от детских до серьезных орнитологических. Продолжал наблюдать за птицами и писать почти до конца своих дней.

Семья 
С 1886 года состоял в браке с Фанни Маргарет Максвелл (1863—1955). Был одиночкой и сторонился общества.

Библиография 
Книги:
 
 
 Bird Watching. London: Dent. 1901 – via Wikisource.
  (illustrations by George Edward Lodge)
 The Bird Watcher in the Shetlands. With some notes on seals – and digressions. London: Dent. 1905b – via Wikisource.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статьи в журналах:
 An Observational Diary of the Habits of Nightjars (Caprimulgus europæus), Mostly of a Sitting Pair. Notes Taken at Time and on Spot. The Zoologist, 4th series, vol. 3, issue 699 (September, 1899), pp. 388—402 and issue 701 (November, 1899), pp. 486—505. 1899 — via Wikisource.
 An Observational Diary of the Habits of the Great Plover (Œdicnemus crepitans) during September and October. The Zoologist, 4th series, vol. 4, issue 706 (April, 1900), pp. 173—185, issue 708 (June, 1900), pp.270-277, and issue 712 (October, 1900), pp. 458—476. 1900 — via Wikisource.

Примечания

Ссылки 
 
 Edmund Selous: «Pittville’s first bird-watcher» by John Simpson, on the website of Pittville History Works.
Орнитологи Великобритании